Ottokar – forma tedesca del nome proprio di persona italiano maschile Odoacre
Ottokar I di Stiria – morto nel 1064
Ottokar II di Stiria – morto nel 1122
Ottokar III di Stiria – morto nel 1164
Ottokar IV di Stiria – morto nel 1192
Nikolaj Petrovič Ottokar – storico russo naturalizzato italiano

Pagine correlate
Ottocaro
Otokar